Southwell är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 Charles Southwell (1814–1860), engelsk journalist och fritänkare
 
 
 
 

Engelska efternamn